Charles de Gaulle (1890-1970), Frans militair en politicus
Kabinetten-De Gaulle

Vernoemd naar Charles de Gaulle
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, een luchthaven bij Parijs
Station Aéroport Charles-de-Gaulle 1, een treinstation bij de luchthaven
Station Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV, een TGV-station bij de luchthaven
Spoorlijn Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV - Survilliers-Fosses, een TGV-lijn

Place Charles de Gaulle, een plein in Parijs
Charles de Gaulle - Étoile (metrostation), een metrostation bij dit plein
Station Charles de Gaulle - Étoile (treinstation), een treinstation bij dit plein

Roubaix - Charles-de-Gaulle (metrostation), een metrostation in Roubaix

Charles de Gaulle (schip, 2001), een vliegdekschip
Pont Charles-de-Gaulle, een brug over de Seine
Place du Général-de-Gaulle, een plein in Rijsel